Scheithe ist der Familienname folgender Personen:

 Aarón Dian Darias Scheithe (* 1982), deutsch-spanischer Fußballspieler, Modeblogger und Journalist, siehe Aarón (Fußballspieler, 1982)
 Erich Scheithe (* 1915; † nach 1939), deutscher Fußballspieler
 Helga Scheithe, deutsche Tischtennisspielerin